Натуральне число 1773
 1773 рік до нашої ери
 1773 рік нашої ери